Стивен Грэм Келли (; род. , Киркби, Мерсисайд, Англия, Великобритания) — английский актёр, наиболее известен по фильмам «Большой куш», «Это Англия» и сериалу «Подпольная империя».

Биография 
Стивен Грэм родился в Киркби в семье социального работника и медсестры отделения педиатрии. Учился в престижном лондонском колледже искусств Rose Bruford College.

Когда Стивен пришёл на съёмочную площадку «Большого куша», чтобы устроиться охранником на площадке, Гай Ричи заметил его и сказал: «Да это же наш Томми!» Так он получил свою первую роль.

С 2010 по 2014 год снимался в телесериале «Подпольная империя», за роль в котором получил Премию Гильдии киноактёров США.

Снимался в музыкальных клипах When the Sun Goes Down и Fluorescent Adolescent группы Arctic Monkeys вместе с Лорен Сока, «I Remember» Deadmau5 и Kaskade, а также в клипе You're In Love With a Psycho группы Kasabian в 2017 году.

Женат на Ханне Уолтерс, имеет двоих детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале